William Steele, officier de l'armée des États-Unis (1819-1885)
 , homme politique américain  (1820-1892)
 , homme politique américain (1842-1901)
 William Steele, acteur américain (1888-1966)
 , écrivain américain (1917-1979)
 Willie Steele, athlète américain (1923–1989)
 Billy Steele, joueur de rugby à XV écossais (né en 1947)